Irene de Grècia (duquessa d'Aosta) (1905 - 1972)
 Irene de Grècia (princesa de Grècia). (1942)